est la désignation usuelle de l'organisation marxiste britannique fondée par Ted Grant et Alan Woods après qu'ils ont été exclus de la Militant tendency. Socialist Appeal est aussi le nom du journal publié par cette même organisation. Pour les différencier, l'organisation politique est aussi appelée Socialist Appeal Group. Il s'agit de la section britannique de la Tendance marxiste internationale (TMI).

L'organisation se réclame de l'héritage de Marx, Lénine et Trotsky et se donne pour objectif de diffuser leurs théories au sein du mouvement ouvrier. À cette fin, les militants du Socialist Appeal Group continuent la stratégie d'entrisme au sein du Labour Party qui fut celle de l'ancienne Militant tendency avant que celle-ci ne décide de fonder son propre parti politique.

Annexes

Articles connexes 
 Communisme
 Marxisme
 Trotskisme
 Tendance marxiste internationale
 Ted Grant

Liens externes 
  
  Site de la TMI

Organisation trotskiste
Tendance marxiste internationale